Kabinett Geingob steht für folgende Regierungen Namibias:

 Kabinett Geingob I (2015 bis 2020)
 Kabinett Geingob II (seit 2020)